Bioley ist der Name zweier Gemeinden im Kanton Waadt in der Schweiz:

Bioley-Magnoux
Bioley-Orjulaz